Na registracijskim pločicama za cestovna vozila (automobile, kamione, autobuse, radna vozila i strojeve, motorkotače) iz Bugarske postoje ove oznake:

Vanjske poveznice 
 http://www.kingkong.demon.co.uk/where/bg.htm 

Registracijske oznake za cestovna vozila
Bugarska